Командный чемпионат мира 2009 — проходил с 3 по 14 января 2010 года в Бурсе.
 Место проведения: Merinos Congress Centre
 Главный судья: Panagiotis Nikolopoulos (Греция)
 Ассистент главного судьи: Фаик Гасанов (Азербайджан)
 Судьи:  Selçuk Büyükvural, Tahsin Aktar (оба Турция)

Регламент 
 Команда состоит из 6 игроков (2 запасных) и одного капитана (тренера).
 9 туров по круговой системе.
 Контроль: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.
 Делёж мест (одинаковое количество командных очков):
 Наибольшее количество индивидуальных очков
 Личная встреча
 Коэффициент Зоннеборга — Бергера
 Личный результат на более высоких досках:
 Победа на 1-й доске — 4 очка
 Победа на 2-й доске — 3 очка
 Победа на 3-й доске — 2 очка
 Победа на 4-й доске — 1 очко
 При ничьей очки будут разделены
 Если команды делят призовые места, то между ними проводится матч по быстрым шахматам (15 минут на партию).
 При ничейном матче — жребий.

Квалификанты 
 Чемпионы континентов: Россия, Бразилия, Китай, Египет.
 Призёры последней олимпиады: Армения, Израиль, США.
 Принимающая страна: Турция.
 Приглашённые президентом ФИДЕ: Азербайджан, Греция.

Команды

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Январь 2010 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2010 год в шахматах